Sætter ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Sætter-Lassen (1892–1966), dänischer Sportschütze
 Jens Sætter-Lassen (* 1986), dänischer Schauspieler
 Søren Sætter-Lassen (* 1955), dänischer Schauspieler